Medan kan syfta på följande platser:

Médan, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, Frankrike
Medan, stad, Sumatera Utara, Indonesien